Тараев — фамилия.

Известные носители 
 Тараев, Михаил Михайлович (1920—1996) — Народный художник СССР (1988).
 Тараев, Сергей Степанович (1920—1999) — участник Великой Отечественной войны, награждён четырьмя Орденами Славы.